Алан Рамзи може да се отнася за:
 Алан Рамзи (поет) (1686-1758), шотландски поет
 Алан Рамзи (художник) (1713-1784), шотландски художник